Андре́й Алексе́евич Напре́енков (11 мая 1950 года) — советский и российский спортсмен, мастер спорта по шашкам, судья, журналист, пропагандист игры в шашки, особенно в столбовые.

Биография 
В 1978 г. окончил Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им. С. М. Кирова (Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна). Доцент кафедры физического воспитания, директор спортивного клуба Университета.

Автор книг по шашкам. В конце 2008 года занял второе место на чемпионате Европы среди ветеранов.

Проживает в Санкт-Петербурге.

 Семья
Мать: Кузнецова Галина Иосифовна (1924 — 7 февраля 2009).

Библиография

Примечания 

Шашисты СССР
Шашисты России
Шашечные деятели
Шашечные журналисты
Шашечные судьи
Столбовые шашки
Шашисты Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна
Преподаватели Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна